Eiselin ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Baptist Eiselin (1637–1693), Benediktiner, Theologe, Philosoph, Magister und Historiker
 Max Eiselin (* 1932), Schweizer Bergsteiger, Expeditionsleiter Dhaulagiri 1960, Gründer der Eiselin-Sport
 Michael Eiselin (1558–1613), deutscher Jesuit und römisch-katholischer Theologe
 Otto Eiselin (1896–1962), deutscher Bauingenieur und Hochschullehrer
 Urs Eiselin (* 1976), Schweizer Snowboarder
 Wilhelm Eiselin (1564–1588), seliggesprochener Kanoniker

Siehe auch:
 Eiselen
 Eiselein